Humlans flykt kan syfta på 

 Humlans flykt (musikstycke) – ett musikstycke komponerat av Nikolaj Rimskij-Korsakov
 Humla (flygförmåga) – en myt att humlan enligt fysikens lagar inte kan flyga